Жукаускас () — литовське прізвище.

Відомі носії 
 Антанас Жукаускас (нар. 1939) — литовський скульптор.
 Егідюс Жукаускас (нар. 1972) — колишній литовський футболіст.
 Леонардас Жукаускас (нар. 1942) — литовський радянський футболіст. Майстер спорту СРСР.
 Міндауґас Жукаускас (нар. 1975) — колишній литовський баскетболіст.
 Сільвястрас Жукаускас (1860—1937) — литовський військовий діяч, генерал литовської армії.

Литовські прізвища